Raas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Raas, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Raas, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar